Trencsénselmec (szk. Štiavnik)
Savnik (szk. Spišský Štiavnik)
Sósfüred (szk. Šarišský Štiavnik)